Tiên Sơn (doorverwijspagina)
 Tiến Sơn